Mangia il ricco, film del 1987
Eat the Rich, singolo degli Aerosmith
Eat the Rich, singolo dei Motörhead